De Rally van Corsica 2016, formeel 59ème Che Guevara Energy Drink Tour de Corse, was de 59e editie van de Rally van Corsica en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 555e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Ajaccio en de finish in Porto-Vecchio.

Verslag 
Voor het eerst schreef Sébastien Ogier op de historische ondergrond van Corsica de overwinning op zijn naam. Hij sloeg gelijk op de openingsetappe een gat met de concurrentie en had ook even de dubbelslag in handen om tegelijkertijd zijn wereldtitel te prolongeren. Andreas Mikkelsen gooide echter roet in het eten doordat hij uiteindelijk het podium wist te completeren op plaats drie. Nadat Kris Meeke zijn wiel had afgebroken op dag twee en ver terugviel in het klassement, schoot Thierry Neuville met een geïnspireerde set-up voor zijn auto naar de tweede plaats toe en zou deze vervolgens ook met overtuiging over de streep trekken.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 10,42 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Corsica